Высшая лига 1991/1992 () — 71-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Дандолк» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1991/1992
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1991 году
Спорт в Ирландии в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992